Национальная сборная Египта по мини-футболу представляет Египет на международных соревнованиях по мини-футболу. Является одной из сильнейших команд Африки, о чём свидетельствуют три победы на континентальном первенстве из четырёх возможных. На чемпионатах мира по мини-футболу лучший результат показала в 2000 году, когда сумела дойти до второго раунда.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1989 — не участвовала
 1992 — не участвовала
 1996 — 1-й раунд
 2000 — 2-й раунд
 2004 — 1-й раунд
 2008 — 1-й раунд
 2012 — 1/8 финала
 2016 — 1/4 финала
 2021 — групповой раунд

Чемпионат Африки по мини-футболу 
 1996 — Чемпион 
 2000 — Чемпион 
 2004 — Чемпион 
 2008 — 2-е место 
 2016 — 2-е место

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Египет